Открытый чемпионат Кореи 2005 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в южнокорейском городе Сеул и являющегося частью тура WTA в рамках 4-й категории турниров.

В 2005 году турнир прошёл с 26 сентября по 2 октября. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Мария Шарапова
 в парном разряде —  Чон Ми Ра и  Чо Юн Джон

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 17 в мире на тот момент). Сербочерногорская спортсменка не без труда добралась до финала, выиграв лишь в решающей партии два матча у сеянных спортсменок, а в финале — против третьей теннисистки подобного статуса — не смогла выиграть и сета. Её обидчицей по титульному матчу стала Николь Вайдишова, не проиграла за пять матчей турнира ни сета. Сильнейшей из несеянных теннисисток стала Каталина Кастаньо, пробившаяся в полуфинал и выбившая из соревнования четвёртую сеянныю спортсменку: Хиселу Дулко. Прошлогодняя чемпионка — Мария Шарапова — не защищала свой титул.

Парный приз собрал ровный состав, из-за чего лишь одна сеянная пара смогла пробиться во второй раунд. Титул же разыграли две несеянные команды: Чжань Юнжань и Чжань Юнжань завоевали дебютный, для каждой, титул на подобном уровне, переиграв в финале Джилл Крейбас и Натали Грандин. Парный приз также без борьбы определил нового чемпиона — Чон Ми Ра и Чо Юн Джон — на турнир заявлены не были.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Николь Вайдишова обыграла  Елену Янкович со счётом 7-5, 6-3.
 Вайдишова выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Янкович уступает свой 3-й финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун обыграли  Джилл Крейбас /  Натали Грандин со счётом 6-2, 6-4.
 Чжань выигрывает свой дебютный титул в туре ассоциации.
 Чжуан со второй попытки побеждает в финале соревнования ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Кореи

 WTA Тур 2005
 Серия турниров 4-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Южная Корея
Теннис
Сентябрь 2005 года
Октябрь 2005 года
2005